Kostelů zasvěcených Panně Marii Pomocnici křesťanů je více:

 Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů (Brno)
 Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů (Čeřeniště)
 Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů (Olomouc-Hodolany)
 Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů (Křižánky)
 Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů (Nová Ves nad Nisou)
 Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů (Odrovice)
 Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů (Zlín)
 Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů (Železná Ruda)
a další…

Související články 
 Kostel Panny Marie
 Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů